Cashmere (Washington), plaats in het noordwesten van de Verenigde Staten
 Cashmere (studiogroep), Nederlandse groep
 Cashmere (hop), een Amerikaanse hopvariëteit

Met de Nederlandse spelling Kasjmier of Kasjmir:
 Kasjmirgeit
 Kasjmier (wol), de wol van deze geit